Az U20-as Afrikai nemzetek kupája (angolul: Africa U-20 Cup of Nations) egy, a CAF által kiírt nemzetközi labdarúgótorna, a 20 éven aluli labdarúgók számára.

A tornát 1979 óta két évente rendezik meg és egyben selejtező is az U20-as labdarúgó-világbajnokságra.

A címvédő és egyben legsikeresebb válogatott Nigéria csapata 7 győzelemmel.

Eddigi eredmények 

h.u. – hosszabbítás után
b.u. – büntetők után

Éremtáblázat

Kapcsolódó szócikkek 
U23-as Afrikai nemzetek kupája
U17-es Afrikai nemzetek kupája
U20-as labdarúgó-világbajnokság

További információk 
 A CAF hivatalos oldala
 Az U20-as Ázsia-bajnokság eredményei az RSSSF.com-on

CAF
U20-as labdarúgás